Лапста — железнодорожная платформа в Гудаутском районе Абхазии. Располагается в посёлке Армянское ущелье.

До Грузино-абхазской войны на платформе производилась посадка и высадка пассажиров пригородные поезда. После войны долгое время платформа не эксплуатировалась в связи с отсутствием пригородных железнодорожных перевозок в Абхазии. С 2002 года на платформе начал производить остановку пригородный электропоезд сообщением Сухум — Гудаута. В 2008 году эксплуатация платформы прекратилась в связи с отменой поезда Сухум — Гудаута.

По состоянию на март 2019 года ни пассажирские, ни грузовые поезда на платформе не останавливаются.

Примечания 

Остановочные пункты Абхазской железной дороги
Остановочные пункты Абхазии
Остановочные пункты Грузии